Kuljusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kuljusaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Kuljusaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar